Німр (, значення - «тигр») - арабське чоловіче ім'я та прізвище:

 Абдельхалім аль-Німр (1908-) - прем'єр-міністр Йорданії з 13 квітня по 15 квітня 1957 року.
 Алі Мухаммед ан-Німр (1994/1995-) - житель Саудівської Аравії, брав участь у масових демонстраціях 2011-2012 в ході Арабської весни, заарештований в 2012 році, засуджений до страти в 2014 році, племінник Німра ан-Німра.
 Німр ан-Німр (1959-2016) - шиїтський проповідник із Саудівської Аравії, шейх, що піддався судовому переслідуванню і страти.
 Nimr - сучасний бронеавтомобіль виробництва ОАЕ.
 Альбу Німр - сунітське арабське плем'я в провінції Анбар в Іраці.

Див. також 
 Нахва Німрі (нар. 1972) - іспанська актриса і співачка йорданського походження.